Ha fatto parte del gruppo combat-folk Modena City Ramblers fino al 1996 quando l'ha lasciato, per poi tornare a farne parte nel 2009.

Biografia 
Studia nel collegio Boys' Town di Roma, dove fonda il suo primo gruppo di rythm and blues e dove approfondisce la sua cultura musicale.

Si iscrive all'università alla facoltà di Psicologia. Nel 1975 è tra i fondatori di Róisín Dubh, il primo gruppo di musica irlandese nato in Italia,  con il quale incide il disco omonimo nel 1978 per la Fonit Cetra.

Lasciati i Róisín Dubh fonda i Sinti insieme a Mario Salvi, Stefano Tavernese, Carlo Rizzo e Massimo Moretti, con cui esplora le possibilità non solo della musica irlandese ma soprattutto europea. Nel frattempo termina gli studi interrotti a causa della musica e si trasferisce a Modena dove inizia la carriera di psicoterapeuta presso la ASL locale.

Nel 1985 fonda l'Abbazia de' folli, dai quali nel 1991 confluisce con Franco D'Aniello e Marco Michelini nei Modena City Ramblers, contribuendo alla fondazione del nuovo gruppo. Luciano Gaetani è il più vecchio del gruppo e quello con maggior esperienza musicale, ma dovrà lasciare il gruppo nel 1996 dopo le incisioni de La grande famiglia per motivi lavorativi e familiari. Continuerà a collaborare con i Ramblers in quasi tutti i dischi successivi.

Nel 2000 incide Pazienza Santa con i Paulem sotto la produzione artistica di Franco D'Aniello e Massimo Ghiacci.

Nel 2001 insieme a Marco Tedeschi, Marco Michelini e Stefano Sannino compone l'opera Eureka: una via di mezzo tra uno spettacolo teatrale e un concerto, Eureka parla di viaggi attraverso musiche d'Europa con canzoni ispirate a motivi folk europei e danze ispirate ai luoghi suddetti con letture, da Schiller a Omero, da Hemingway a poesie tradizionali. Eureka vince concorso presso la Commissione europea che sponsorizza il progetto per 10 anni nelle università italiane.
Partecipa a vari progetti con gruppi locali:
Cormac, una strana famiglia,ecc.

Nel 2009, dopo l'uscita dai Modena City Ramblers di Kaba e Betty, in occasione del tour per il 15º anniversario dall'uscita di Riportando tutto a casa rientra nei Modena City Ramblers per uscirne nel 2012.
Dal 2014 partecipa al progetto Banda Libera con Marco Dieci, Gigi Cervi, Francesco Coppola e Chris Dennis. Con quest'ultimo forma un trio, gli Ex Novò, (formato da 3 ex MCR, Nomadi e ladri di biciclette) insieme a Beppe Cavani per suonare in libertà nei locali modenesi altresì rimettendo mano all'opera Eureka avvalorando contributi di Giovanni Rubbiani ex MCR e del poeta/chef Carlo Alberto Borsarini.
Raggiunta una ragguardevole età pensionabile si ritira nel Montefeltro a Monte Cerignone dove, con l'amico di sempre Marco Michelini, è alla ricerca di nuove ispirazioni musicali.

Discografia
1978 - Róisín Dubh dei Róisín Dubh

Come ospite
2010 – La psicantria, manuale di psicopatologia cantata (progetto di Cristian Grassilli e Gaspare Palmieri)]: suona mandolino in Psicantria (www.psicantria.it)

Con i Modena City Ramblers 
1993 - Combat Folk – demotape autoprodotto
1994 – Riportando tutto a casa 
1995 - Tributo ad Augusto (CGD) - partecipano con la canzone L'atomica cinese
1995 - Materiale resistente - partecipano con la canzone Bella ciao
1995 - I disertori - tributo a Ivano Fossati - eseguono Gli amanti d'Irlanda
1996 – La grande famiglia 
2011 - Sul tetto del mondo

Come ospite
1997 – Terra e libertà: suona mandolino e salterio in Marcia balcanica, bodhrán in Cent'anni di solitudine
1998 – Raccolti: suona banjo in Bella ciao, bodhrán in La banda del sogno interrotto
1999 – Fuori campo: suona bouzouki in Lo straniero pazzo
2002 – Radio Rebelde: suona banjo in Pirata satellitare
2005 – Appunti partigiani: suona mandolino in Oltre il ponte e L'unica superstite, assicella in Oltre il ponte

Bibliografia
 1992 - Strumenti musicali etnici delle collezioni private modenesi Gaetani Luciano, Manicardi Nunzia; Franco Cosimo Panini Editore

Modena City Ramblers
Gruppi e musicisti del Lazio